Joachim von Sandrart (1606-1688), peintre et graveur allemand ;
 Jacob von Sandrart (1630-1708), graveur sur cuivre, marchand d'art et éditeur à Nuremberg, neveu du précédent ;
 Susanna Maria von Sandrart (1658-1716), dessinatrice et graveuse sur cuivre à Nuremberg, fille du précédent.